|-
| (89901)||||12 лютого 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89902)||||4 лютого 2002||Паломар||NEAT
|-
| 89903 Пост||||20 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (89904)||||16 лютого 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89905)||||19 лютого 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89906)||||19 лютого 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89907)||||19 лютого 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89908)||||20 лютого 2002||Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| | 89909 Лінія||||8 березня 2002||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (89910)||||10 березня 2002||Азіаґо||ADAS
|-
| (89911)||||9 березня 2002||Квістаберг||UDAS
|-
| (89912)||||5 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89913)||||5 березня 2002||Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89914)||||10 березня 2002||Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89915)||||9 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89916)||||10 березня 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89917)||||11 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89918)||||11 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89919)||||11 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89920)||||12 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89921)||||10 березня 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89922)||||11 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89923)||||12 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89924)||||12 березня 2002||Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89925)||||9 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89926)||||13 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89927)||||13 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89928)||||13 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89929)||||14 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89930)||||12 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89931)||||9 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89932)||||9 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89933)||||9 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89934)||||14 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89935)||||12 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89936)||||15 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89937)||||19 березня 2002||Фаунтін-Гіллс||Фаунтін-Гіллс
|-
| (89938)||||19 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89939)||||16 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89940)||||16 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89941)||||19 березня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89942)||||17 березня 2002||Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89943)||||20 березня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89944)||||20 березня 2002||Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89945)||||1 квітня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89946)||||4 квітня 2002||Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89947)||||4 квітня 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89948)||||8 квітня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89949)||||12 квітня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89950)||||12 квітня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89951)||||13 квітня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89952)||||6 травня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89953)||||11 травня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89954)||||13 травня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89955)||||5 травня 2002||Паломар||NEAT
|-
| 89956 Лейбахер||||6 червня 2002||Фаунтін-Гіллс||Чарльз ДжулзПауло Ольворсем
|-
| (89957)||||10 червня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89958)||||14 червня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89959) 2002 NT7||||9 липня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89960)||||9 липня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89961)||||12 серпня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89962)||||14 серпня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89963)||||18 серпня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89964)||||28 серпня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89965)||||3 вересня 3 вересня||Хелеакала||NEAT
|-
| (89966)||||4 вересня 2002||Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89967)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89968)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89969)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89970)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89971)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89972)||||5 вересня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| 89973 Aranyjános||||8 вересня 2002||Матра||
|-
| (89974)||||11 вересня 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89975)||||12 вересня 2002||Хелеакала||NEAT
|-
| (89976)||||26 вересня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89977)||||1 жовтня 2002||Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89978)||||2 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89979)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89980)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89981)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89982)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89983)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89984)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89985)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89986)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89987)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89988)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89989)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89990)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89991)||||1 жовтня 2002||Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89992)||||5 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89993)||||6 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89994)||||8 жовтня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89995)||||3 жовтня 2002||Паломар||NEAT
|-
| (89996)||||1 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89997)||||1 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|-
| (89998)||||2 жовтня 2002|||Сокорро||LINEAR
|-
| (89999)||||3 жовтня 2002||Паломар||NEAT
|-
| 90000||||4 жовтня 2002||Сокорро||LINEAR
|}

Див. також 

 Список астероїдів

89901